

Виси́мский медеплави́льный заво́д — металлургический завод на Западном Приуралье, действовавший в 1730—80-х годах.

История 
Завод был построен по указу  от 24 февраля 1735 года Соликамском уезде на берегу реки Малый Висим, притоке Камы.

Выплавка меди началась в 1736 году. Оборудование завода состояло из 6 медеплавильных печей, 1 гармахерского горна, 1 штыкового горна, 1 пробного горн, 6 обжигальных печей и 1 рудобойного молота. Висимский завод имел тесные связи с другими Пермскими заводами. Руда поступала с рудников Егошихинского и Пыскорского заводов, выплавленная черновая медь отправлялась для переплавки на Мотовилихинский завод. В 1751 году на заводе функционировали 6 плавильных печей, кузница на 1 горн и 16 обжигальных печей.

В 1759 году завод за 170 975 рублей был передан во владение канцлеру , который сразу передал предприятие в управление своему брату, . В 1759 году на заводе было выплавлено 1733 пудов меди, в 1760 году — 1694 пудов, в 1762 году — 3367 пудов, в 1767 году — 40 183 пудов, что было историческим рекордом для предприятия.

В 1764 году на заводе работало 99 основных и 20 вспомогательных рабочих, парк оборудования завода включал в себя 6 медеплавильных печей, 1 гармахерский и 1 штыковой горн, 1 рудобойный молот, обжигательную фабрику и кузницу на 2 горна. Дутьё обеспечивалось деревянными клинчатыми мехами с приводом от водяного колеса диаметром 4,2 м. Плотина заводского пруда имела длину 200,5 м, ширину — 21,3 м. К каждой печи было приписано по 200 крестьян, в реальности на каждую печи работало 328 крестьян.

В годы крестьянской войны объёмы выплавки меди на Висимском заводе значительно сократились. В 1772 году было произведено 905 пудов меди, в 1773 году завод простаивал, в 1774 году было выплавлено 65 пудов, в 1775 году — 446 пудов, в 1776 году — 781 пуд. Для восстановления нормальной производительности в 1782 году завод вернули в казённое управление. Основной проблемой было отсутствие собственной рудной базы и необходимость доставки руды с Мотовилихинского и Пыскорского заводов. В 1786 году из-за нестабильного обеспечения рудой завод был остановлен.

Вплоть до 1830 году велись безуспешные поиски медной руды в районе завода. Указ Пермской казённой палаты об официальной остановке завода был подписан 31 декабря 1785 года. В 1833 году заводской участок Висимского завода был присоединён в качестве лесной дачи к Мотовилихинскому заводу. Всего за 50 лет работы Висимский завод выплавил 83 854 пудов меди.

См. также 
 Уральская горнозаводская цивилизация
 История металлургии Урала

Примечания 

Предприятия медной промышленности Российской империи
Металлургия Урала
Исчезнувшие предприятия Российской империи